Kosecki ist der Familienname folgender Personen:

 Jakub Kosecki (* 1990), polnischer Fußballspieler
 Roman Kosecki (* 1966),  polnischer Fußballspieler